Dongcheon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dongcheon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Dongcheon-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Dongcheon-dong, Gyeongju, stadsdel i Gyeongju, Norra Gyeongsang, 
 Dongcheon-dong, Yongin, stadsdel i Yongin, Gyeonggi,